"Lunca" pode ser:
 Lunca (Mureș), comuna romena
 Lunca (Bihor), comuna romena
 Lunca (Botoșani), comuna romena
 Lunca (Teleorman), comuna romena
 Lunca Bradului, comuna romena
 Lunca Corbului, comuna romena
 Lunca Mureșului (Alba), comuna romena
 Lunca Ilvei, comuna romena
 Lunca Banului, comuna romena
 Lunca de Sus, comuna romena
 Lunca de Jos, comuna romena
 Lunca Cernii de Jos, comuna romena

Desambiguações de topônimos